Флаг городского округа Староу́ткинск — официальный символ муниципального образования «городской округ Староуткинск» Свердловской области России.

Флаг утверждён 10 ноября 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2074.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное двумя горизонтальными полосами — синей и белой — одинаковой габаритной ширины, разделёнными волнистой линией, с воспроизведением посередине фигур из герба городского округа (утка, молоты и рудоискательные лозы) в жёлтом, белом и синем цветах».

Обоснование символики 
Волнообразное разделение полотнища напоминает о старой заводской пристани, служившей основным пунктом отправки металла по реке Чусовая.

Наполовину серебряная (седая) утка служит гласной эмблемой к названию поселения.

Скрещённые молоты указывают на обработку железа, а рудоискательные лозы — на железорудные месторождения и роль заводчиков Демидовых в развитии территории.

Примечания 

Староуткинск
Городской округ Староуткинск
Флаги с изображением молота
Флаги с изображением утки